Luis Rojas peut faire référence à :
 , manager de baseball dominicain ;
 , nageur olympique vénézuélien ;
 , footballeur chilien ;
 , footballeur vénézuélien.